Ortuzar ou Ortúzar est un nom propre.

Patronyme 

 Andoni Ortuzar (1962-), journaliste et homme politique espagnol.
 Enrique Ortúzar (1914-2005), juriste et homme politique chilien.
 Patricia Ortúzar, géographe argentine.

Toponyme 

 Ortuzar, quartier de la ville espagnole d'Izurtza, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.
 Villa Ortúzar, quartier de Buenos Aires (Argentine).

Autre 
 La Commission Ortúzar, établie en 1973 par la junte militaire du Chili pour l'étude de la nouvelle Constitution politique de la République du Chili.